Новая Знаменка — многозначный топоним:

 Новая Знаменка — деревня в Тульской области России, в городском округе город Тула.
 Новая Знаменка — село в Полтавской области Украины, в Кременчугском районе.